Doblas bezeichnet:

 Doblas (La Pampa), Ort in Argentinien

Doblas ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Doblas (* 1980), spanischer Fußballspieler
 David Doblas (* 1981), spanischer Basketballspieler
 Francisco Doblas (1780–1854), argentinischer Militär
 Rafael García Doblas (* 1993), deutsch-spanischer Fußballspieler, siehe Rafael García (Fußballspieler, 1993)